Ре́ке, або Ре́кке () — німецька власна назва.

Персоналії 
 Реке (рід) — німецький шляхетний рід.
 Йоганн фон дер Реке (1480—1551) — ландмейстер Тевтонського ордену в Лівонії (1549—1551).
 Маттіас I фон дер Реке — добленський комтур.
 Маттіас II фон дер Реке — курляндський ландгофмейстер, син Маттіаса І.

Топоніми

Реке (Німеччина)